Visurgis AG steht für:

* Visurgis AG (Bremen), Reederei in Bremen (1897–1914)
 Visurgis AG (Hamburg), Reederei in Bremen und Hamburg (1921–1935)
 Visurgis AG (Oldenburg), Reederei in Oldenburg (1856–1867)
 Visurgis Heringsfischerei AG, Fischfangreederei in Nordenham (1907–1931)